József Szinnyei kan avse:

József Szinnyei (bibliograf)
József Szinnyei (språkforskare)